Wroughtonia är ett släkte av steklar som beskrevs av Cameron 1899. Wroughtonia ingår i familjen bracksteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bracksteklar
Wroughtonia